Национальный чемпионат I 1924/1925 () — 22-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1924/1925
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1924 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1925 году